Kid può riferirsi a:

 KID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Everod, Kristianstad, Svezia
 Kaito Kuroba/Kaito Kid – personaggio apparso nel manga Kaito Kid e nel manga/anime Detective Conan. In Italia è conosciuto come Kid il ladro, Furto Kid e Ladro Kid.
 Kaito Kid – manga il cui protagonista verrà ripreso anche nel manga/anime Detective Conan.
 KID – software house giapponese.
 Kid – film del 2012 diretto da Fien Troch
 Kid - album dei Kid Abelha